

Festivals 
Summer Festival peut se référer à :
 Summer Festival ou Summerfestival, un événement d'EDM à Anvers en Belgique ;
 Brussels Summer Festival, un festival de musiques variées en Belgique ;
 Summer Festival, un festival de rock dans le Tarn ;
 Summer Sonic Festival, un festival japonais de rock, fondé en 2000 ;
 Quebec City Summer Festival (en français, Festival d'été de Québec) ;
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
 .

Autre 
Summer Festival peut aussi se référer à :
 Summer Festival Tour 2006, seconde tournée du groupe allemand Tokio Hotel.